Kiellinie (auch Kielwasserlinie) bezeichnet:

 (nur als Kielwasserlinie) die Konstruktionswasserlinie bei Schiffen, siehe Schiffsmaße#Längenangaben
 bei Kanus die Längslinie von Spitze zu Spitze entlang des Bootsbodens, siehe Kiellinie (Kanu)
 in der Marinetaktik die Linie, die entsteht, wenn Schiffe genau hintereinander angeordnet sind, siehe Kiellinie (Formation)
 eine Promenade an der Kieler Förde in der Stadt Kiel, siehe Kiellinie (Kiel)

Siehe auch:
 Dwarslinie, Staffellinie